Śmiłów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim, w gminie Jastrząb 
 Śmiłów – część wsi Binkowice w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów 
 Śmiłów – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce